Jean-Louis Michel peut désigner :
 Jean-Louis Michel (1785-1865), maître d'armes mulâtre français ;
 Jean-Louis Michel, océanographe français ;
 Jean-Louis Michel (1926-), photographe français.